Казуелас има више значења:

 Казуелас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Казуелас (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Казуелас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику